La république des États-Unis du Brésil peut désigner, dans l'ordre chronologique :
 la República Velha, de 1889 à 1930 ;
 l'Estado Novo, de 1934 à 1937.

Voir aussi 
 .